Нордурланд () — назва, яка використовується для позначення структурованих областей на півночі Ісландії.

Адміністративний поділ 
В області в даний час існує 31 муніципальних утворень (із заходу на схід):

 Húnaþing vestra
 Áshreppur
 Sveinsstaðahreppur
 Torfalækjarhreppur
 Blönduóssbær
 Svínavatnshreppur
 Bólstaðarhlíðarhreppur
 Höfðahreppur
 Skagabyggð
 Sveitarfélagið Skagafjörður
 Akrahreppur
 Siglufjörður
 Ólafsfjörður
 Dalvíkurbyggð
 Arnarneshreppur
 Hörgárbyggð
 Акурейрі
 Eyjafjarðarsveit
 Svalbarðsstrandarhreppur
 Grýtubakkahreppur
 Ґрімсей
 Þingeyjarsveit
 Aðaldælahreppur
 Skútustaðahreppur
 Хусавік
 Tjörneshreppur
 Kelduneshreppur
 Öxarfjarðarhreppur
 Raufarhafnarhreppur
 Svalbarðshreppur
 Þórshafnarhreppur

Регіони Ісландії